Joan Francesc Piferrer i Massià (1771-1848) editor i impressor barceloní
 Francesc Piferrer Montells (Lloret de Mar, 1813 – ?), escriptor, heraldista, professor i editor lloretenc 
 Montserrat Pau i Piferrer, promotora cultural catalana 
 Pau Piferrer i Fàbregas (Barcelona 1818 - 1848), escriptor i periodista català